Welser est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Famille Welser, famille patricienne de marchands et de banquiers d'Augsbourg, dans le Saint-Empire romain germanique, au Moyen Âge et pendant la Renaissance :
 Bartholomé Welser (1488-1561), patricien et marchand du Saint-Empire germanique ;
 Maria von Welser (1946-), journaliste allemande de télévision ;
 Markus Welser (1558-1614), humaniste, historien et éditeur allemand.
 Philippine Welser (1527-1580), personnalité de la bourgeoisie et auteure allemande ;
 Sabina Welser, essayiste du  siècle, auteure d'un livre de cuisine ;
 Daniel Welser (1983-), joueur de hockey sur glace autrichien ;
 Franz Welser-Möst (1960-), chef d'orchestre autrichien ;
  (1869-1943), avocat allemand ;
  (1841-1931), baron du Saint-Empire et haut fonctionnaire bavarois.

Divers 
 Codex Welser, codex datant de 1720 environ comportant une description du pays et de l'inventaire du duché de Juliers du Saint-Empire romain germanique.
 Welser Autobahn, nom allemand de l'autoroute autrichienne A25 (Autoroute de Wels), axe autoroutier autriche qui relie Ansfelden à Wels.

Patronyme germanique
Patronyme allemand